Практика ( «діяльність») — доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Практика — діяльність, за допомогою якої людина змінює, перетворює світ. Людина, як суспільна, матеріальна істота, що наділена свідомістю, змінює дійсний світ у трьох вимірах:
 матеріально;
 на певному конкретно-історичному етапі розвитку суспільства та за допомогою і в межах відповідних суспільних відносин;
 свідомо.

Поза цими моментами неможливе людське перетворення світу, але кожний з них, узятий розрізнено, або просте перерахування їх не вичерпують сутності практики як філософської категорії.

Структура практики 
 Об'єкт — те, на що спрямована дія (вплив).
 Суб'єкт — те, що діє.
 Мета — те, заради чого здійснюється дія.
 Результат — те, що одержують по закінченні дії.
 Спосіб — те, як (послідовність операцій та їх характеристика) здійснюють дію.
 Засіб — те, з допомогою чого здійснюють дію.

Види практики 

 Духовна практика: йога, ісіхазм, суфізм — практика індивідуального вдосконалення.
 Релігійна практика — практика колективного вдосконалення.
 Виробнича практика — практика перетворення природи.
 Соціальна практика — практика підтримки та розвитку суспільства.
 Революційна практика — практика перетворення соціальної реальності.
 Військова практика — практика силового перетворення геополітичної ситуації.
 Навчальна практика — практика формування суб'єктів суспільства.
 Медична практика — практика перетворення людської природи.
 Практика кохання — практика особистих стосунків чоловіка і жінки

Література
 В. Табачковський. Практика // 
 Практика в системі бакалаврської і магістерської освіти філолога: літературознавчий аспект : навч. посіб. / Г.Л. Токмань, Л.М. Козубенко, Н.В. Дига, Н.В. Черниш. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2018. – 304 с. – ISBN 617-640-398-2.

Посилання 

 Практика // СУМ
Навчання
Освіта
Соціальна філософія
Політична філософія